Lijst van voorzitters van de Nationale Raad (Oostenrijk)
 Lijst van voorzitters van de Nationale Raad (Zwitserland)